Хосе Луис Санмартин Мато (; 27 марта 1990, ) — испанский футболист, нападающий клуба «Эспаньол».

Клубная карьера 
Пройдя через все молодёжные команды «Сельты», Хоселу провёл два матча за первую команду в сезоне 2008/09. Летом 2009 года игрок перешёл в «Реал Мадрид», но следующий сезон он провёл на правах аренды в своей бывшей команде. В сезоне 2010/11 Хоселу был лучшим бомбардиром «Кастильи», а 21 мая 2011 года дебютировал за «Реал» в матче с «Альмерией», забив гол. В том матче «Альмерия» была повержена со счётом 8:1. 20 декабря того же года Хоселу вышел на замену в кубковом матче с «Понферрадиной» и записал на свой счёт один мяч.

9 июня 2014 года Хоселу перешёл в «Ганновер 96», подписав контракт до 2018 года.

16 июня 2015 года перешёл в «Депортиво Ла-Корунья».

Карьера в сборной 
Хоселу играл в командах Испании до 19, до 20 и до 21 года, но особых успехов не добился.

Достижения 
 «Реал Мадрид»
 Победитель Кубка Испании 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте futbolme 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Эспаньол»